Баабда:

 Баабда — город на западе Ливана. Административный центр провинции Горный Ливан.
 Баабда — один из 25 районов Ливана, входит в состав провинции Горный Ливан.